Roger Blais Peut désigner :
 Roger Blais (1917-2012), cinéaste canadien ;
 Roger Blais (1926-2009), ingénieur canadien ;
 Roger Blais (1905-1992), ingénieur des Eaux et Forêts, ancien directeur général de l'Institut national agronomique (1957-1970).